Шатов, Владимир:
 Шатов, Владимир Николаевич (1971—2004) — подполковник, Герой Российской Федерации.
 Шатов, Владимир Сергеевич (1887—1943) — советский партийный работник, хозяйственный деятель, железнодорожник.